Dos carreteras han sido asignadas como Ruta 8 en California:

 la Interestatal 8 en California
 la Ruta Estatal de California 8, que existió entre 1934-1964).